T-Street — американская кино- и телекомпания во главе с Райаном Джонсоном и Рэмом Бергманом. Под своим подразделением T-Street Productions компания выпустила полнометражный фильм «Достать ножи».

История 
В сентябре 2019 года Райан Джонсон и продюсер Рэм Бергман основали T-Street, предпринимательскую компанию, которая будет генерировать оригинальный контент для фильмов и телешоу. Предприятие полностью капитализировано глобальной медиа-компанией Valence Media. T-Street запустила с первого взгляда на сделку с Valence Media Rights Capital для кино- и телевизионных проектов. Valence Media владеет значительной миноритарной долей в компании. Джонсон и Бергман намерены создавать свои собственные оригинальные творения через компанию и производить другие.

25 октября 2019 года Нена Родриге была назначена президентом телевидения T-Street. Родриге будет иметь творческий надзор за всеми телевизионными проектами для студии. Совсем недавно она занимала должность исполнительного вице-президента по программированию и производству BBC America, курируя оригинальные сценарии в сети после ее приобретения AMC Networks.

14 ноября 2019 года было объявлено, что Кири Харт, Стивен Федер и Бен Леклер были назначены продюсерами на T-Street. Совсем недавно Харт занимал должность старшего вице-президента Lucasfilm по разработке с 2012 по 2018 год. Совсем недавно Федер занимал должность вице-президента по разработке фильмов в Lucasfilm, подотчётный Харту. Совсем недавно Леклер заключил контракт с Blumhouse Television, а в 2018 году был номинирован премию «Независимый дух» на премию Piaget Producers Award. Леопольд Хьюз и Никос Карамигиос также были назначены продюсерами в T-Street.

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Награды и номинации 
 Номинация на премию «Золотой глобус» за лучший фильм комедия или мюзикл («Достать ножи»)

Примечания 

Компании по алфавиту
Компании, основанные в 2019 году
Кинокомпании США
Телевизионные компании США
Компании Лос-Анджелеса